Il nome Giovanni XIV viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

Papa Giovanni XIV
Patriarca Giovanni XIV di Costantinopoli